Die K League 1 2018 war die erste Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 36. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 1983 gewesen. Die Saison begann am 1. März und endete Anfang Dezember. Titelverteidiger war Jeonbuk Hyundai Motors. Aufsteiger war Gyeongnam FC.

Teilnehmer

Spielstätten

Abschlusstabellen

Reguläre Saison

Meisterschaftsrunde

Abstiegsrunde

Relegation 
Die Relegation wurde zwischen den 11. Platzierten der K League 1, den FC Seoul und den K League 2-Play-off-Gewinner, Busan IPark ausgespielt. Das Hinspiel fand am 6. Dezember in Busan, und das Rückspiel am 9. Dezember in Seoul statt. Der Gewinner der Relegation, spielt nächste Saison in der K League 1.

Hinspiel

Rückspiel

Statistiken

Tabellenverlauf 
Vom 34. bis zum 38. Spieltag finden die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Dabei wird die Tabelle in zwei Hälften zu je sechs Mannschaften aufgeteilt.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Hauptrunde der K League 1 auf Liveticker.com
 Meisterschaftsrunde der K League 1 auf Liveticker.com
 Abstiegsgruppe der K League 1 auf Liveticker.com
 Spielberichte (kor)

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018